CCCC pode ser:
 Conferência Cristã Congregacional Conservadora (Conservative Congregational Christian Conference) - também conhecida como a CCCC ou 4C's, é uma denominação cristã protestante nos Estados Unidos.

Desambiguações de siglas